Retro kan syfta på

 Retro –  att inpireras av eller intressera sig för en tidigare eras trender, moden eller teknolog
 Retro Studios – en amerikansk datorspelsutvecklare baserad i Austin i Texas
 Retro Active – ett musikalbum av det brittiska hårdrocksbandet Def Leppard från 1993
 Retrobil - bilmodell som efterliknar historisk förebild.
 Retro (musikalbum av KMFDM) – samlingsalbuma av KMFDM från 1998
 Retro (tidning) – en nostalgisk biltidning
 Retro (TV-program) – ett dokumentärprogram i SVT
 retro- – ett prefix, se Lista över prefix i svenskan
 Retrofuturism  – en estetisk stil som bygger på svunna tiders uppfattningar om framtiden
 Retrospel – en datorspelsterm
 Retropolis – ett svenskt popband
 Retrovirus – en klass av virus som har ett hölje och vars genom genomgår omvänd transkription